Chetrosu ist der Name mehrerer Orte
 in Rumänien:
 Chetrosu (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 in der Republik Moldau:
 Chetrosu (Anenii Noi), Gemeinde im Rajon Anenii Noi
 Chetrosu (Drochia), Gemeinde im Rajon Drochia